La Basket League 2018-2019 è stata la 79ª edizione del massimo campionato greco di pallacanestro maschile.

Regular season

Playoff

Tabellone

Formazione vincitrice

Premi e riconoscimenti 
A1 Ethniki MVP:  Nick Calathes, 
A1 Ethniki allenatore dell'anno:  Makīs Giatras, 
A1 Ethniki Difensore dell'anno:  Howard Sant-Roos, 
A1 Ethniki miglior giovane:  Zōīs Karampelas, 
Quintetto ideale della A1 Ethniki:
 Nick Calathes, 
 Davion Berry, 
 Iōannīs Papapetrou, 
 Panagiōtīs Vasilopoulos,  
 Nikola Milutinov,

Note

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 2018
Pallacanestro nel 2019
2018-2019